Bibern (Schaffhausen)
 Bibern (Solothurn)